

Musique 
 Out of Control, chanson des Rolling Stones sortie en 1998 ;
 Out of Control, chanson de U2 ;
 , chanson des Chemical Brothers ;
 , album de Ted Nugent ;
 , album de Girls Aloud.

Cinéma 
 Out of Control, film de John Stockwell sorti en 2014 ;
Out of Control (1992), film d'Ovidio G. Assonitis et Robert Barrett.